Seznam korpusov z zaporedno številko 44.

Seznam 
 Pehotni
 44. strelski korpus (ZSSR)
 44. korpus (Wehrmacht)
 44. korpus (Ruski imperij)

Glej tudi